gromada Siedliska (powiat brzozowski)
 gromada Siedliska (powiat gorlicki) 
 gromada Siedliska (powiat krasnostawski)
 gromada Siedliska (powiat ostrołęcki) 
 gromada Siedliska (powiat tarnowski)

także:

 gromada Siedliska Bogusz (powiat jasielski, pod koniec gromada Siedliska-Bogusz)